Dunsthaube ist
eine Kurzform für Dunstabzugshaube
eine Ansammlung von Dunst über Städten, siehe Dunst (Atmosphäre)